

Patronymie
 Barbara Crampton est une actrice américaine
 Howard Crampton (1865-1922) est un acteur et scénariste américain.
 Matthew Crampton (1986- ) est un pistard anglais.
 Thomas Russell Crampton est un ingénieur britannique du  qui conçut notamment les locomotives portant son nom.

Divers
 La locomotive Crampton est un modèle de locomotive à vapeur du .

Patronyme anglais